Poniatów heißen folgende Orte in Polen:
Poniatów (Bystrzyca Kłodzka) (dt. Peucker), Dorf in der Gemeinde Bystrzyca Kłodzka (Habelschwerdt), Powiat Kłodzki, Wojewodschaft Niederschlesien
Poniatów (Sulejów), Dorf in der Gemeinde Sulejów, Powiat Piotrkowski, Wojewodschaft Łódź
Poniatów (Goszczanów), Dorf in der Gemeinde Goszczanów, Powiat Sieradzki, Wojewodschaft Łódź
sowie
Poniatów (Wałbrzych) (Seitendorf), Stadtteil von Wałbrzych (Waldenburg), Powiat Wałbrzyski, Wojewodschaft Niederschlesien